Влади́мир Щу́кин:
 Щукин, Владимир Борисович (род. 1952) — советский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Щукин, Владимир Владимирович (1954—2021) — украинский историк-краевед.
 Щукин, Владимир Всеволодович (род. 1954) — композитор, автор-исполнитель песен.
 Щукин, Владимир Николаевич (1929—2017) — советский геолог, один из первооткрывателей якутских кимберлитовых трубок.